Seznam polkov z zaporedno številko 81.

Seznam 
 Pehotni
 81. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 81. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 81. pehotni polk (Wehrmacht)
 81. strelski polk (ZSSR)
 81. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 81. oklepni polk (ZDA)
 81. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 81. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 81. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 81. artilerijski polk (Wehrmacht)
 81. minometni polk (Wehrmacht)

Glej tudi